Спортивная гимнастика на Европейских играх 2019 - соревнования по спортивной гимнастике на Европейских играх 2019 проходили с 27 по 30 июня 2019 года в городе Минске, в Минск-Арене. Было разыграно двенадцать комплектов медалей. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов.

Календарь

Медали

Мужчины

Женщины

Общий зачёт

Примечания 
 

Соревнования на Европейских играх 2019
Спортивная гимнастика
Соревнования по спортивной гимнастике